Bowang bezeichnet:

 Bowang (博望区), Stadtbezirk der Stadt Ma’anshan in der chinesischen Provinz Anhui
 Bowang (Bowang) (博望镇), Großgemeinde im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Anhui
 Bowang (Fangcheng) (博望镇), Großgemeinde im Kreis Fangcheng in der chinesischen Provinz Henan
 Bowang (Chenggu) (博望街道), Straßenviertel im Kreis Chenggu in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Bowang (Baglung), Ort in Nepal